Paysandú – miasto w Urugwaju
 Paysandú – departament w Urugwaju